Följande är en lista över tränare i IFK Göteborgs Herrlag och deras största meriter från 1904 fram tills i dag. Fram till slutet av säsongen 2020 har IFK Göteborg haft 34 olika huvudtränare.

Den mest framgångsrika tränaren i IFK Göteborg efter antalet vunna titlar är Roger Gustafsson som under 1990-talet vann fem SM-guld och Svenska cupen en gång. Den tränare som har innehaft posten längst är Henning Svensson som tränade klubben under tre perioder: 1924–1929, 1931–1932 samt 1943, sammanlagt åtta år.

Tränare

Anmärkningar

Referenser 

 
IFK Göteborg